Ге́рман Зу́дерман (; 1857—1928) — немецкий беллетрист и драматург.

Биография 

Герман Зудерман родился 30 сентября 1857 в Матцикене,  (в настоящее время , Шилутский район, Литва). В ранней юности учился на аптекаря, но позже обучался в Тильзитской гимназии, затем учился в Кёнигсбергском университете и Берлине. С 1877 года и до конца жизни проживал в Берлине.

Свою писательскую карьеру Зудерман начинал в качестве журналиста. Первый же его литературный роман — «Заклятие Фрау Зорге» («Frau Sorge», 1887) получил отличные отзывы. Драма «Честь» («Die Ehre», 1889), сделала известным на всю Германию и возвела в ранг писателей, подающих большие надежды. Она облетела все германские и многие иностранные сцены (в том числе шла и в России). Пьеса «Гибель Содома» («Sodoms Ende», 1891) не получила таких же лестных оценок, но это не смутило Зудермана — последовала публикация пьесы «Родина» («Heimat», 1893), получившая среди читающих людей заслуженный успех. Все три драмы отличаются серьёзными литературными достоинствами, написаны очень сценично и имеют психологический интерес. Главные недостатки — погоня за внешними драматическими эффектами и остроумной парадоксальностью, в ущерб жизненной правде, реальной простоте и верному изображению характеров.

До 1908 года Зудерман успел написать много драматических произведений, в числе которых можно выделить «Счастье в уголке» («Das Glück im Winkel», 1895), «Иоанн Креститель» («Johannes», 1898), «Иоанново пламя» («Johannisfeuer», 1900), «Да здравствует жизнь!» («Es lebe das Leben», 1912). Говоря о позднем периоде творчества писателя, нужно остановиться на снискавшем противоречивые отклики, но всё же ставшем довольно популярным, романе «Высокая песнь» («Das hohe Lied», 1908).

«Путешествие в Тильзит» 

Отдельно стоит упомянуть сборник рассказов и новелл «Литовские истории» («Litauische Novellen», 1917). Новелла «Путешествие в Тильзит» («Die Reise nach Tilsit»), вышедшая в этом сборнике — одна из лучших прозаических работ писателя, по глубине психологизма и мастерству описания внутренних чувств и переживаний героев некоторые критики сравнивали её с великим романом Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

Новелла впервые была экранизирована в 1927 году блестящим немецким режиссёром Фридрихом Вильгельмом Мурнау под названием «Восход солнца». Этот фильм получил три «Оскара» на первой церемонии вручения премии: 1) лучший фильм (приз за выдающиеся художественные достоинства, причем полностью номинация звучала так: «уникальная и высокохудожественная картина» (больше таких номинаций не было, так что «Восход солнца» остался первым и единственным фильмом, получившим премию за лучший фильм в этой номинации); 2) лучшая актриса (Джанет Гейнор); 3) лучший оператор.

Затем последовала экранизация под оригинальным названием «Путешествие в Тильзит» 1939 года, где режиссёром выступил Файт Харлан. Часть съемок происходила непосредственно в Тильзите, что делает фильм уникальным материальным свидетельством, историческим источником важных сведений об архитектуре и жизни старого города.

В 1969 году состоялась третья экранизация произведения — на сей раз как телефильм, на немецком общественном телеканале «ZDF», снова под оригинальным названием «Путешествие в Тильзит». Режиссер Гюнтер Граверт.

В 1980 году новелла была экранизирована в четвертый раз литовским режиссером Арунасом Жебрюнасом. Фильм называется «Путешествие в рай». Интересно, что Тильзит в нем не упоминается вовсе.

Творческий метод 

Как беллетрист Зудерман пишет легко и занимательно, но в его романах и повестях, рядом с правдивыми и задушевными страницами, немало придуманного и невероятного. На некоторых его произведениях (например, «Frau Sorge») лежит отпечаток болезненной нервности и какого-то наивного фатализма. Он не чувствует, не мыслит как реалист — он только улавливает действительность и при этом, главным образом, только её резко выступающие, кричащие стороны.

Как драматург Зудерман смелее; он видимо старается отрешиться от традиционного миропонимания и ходячих оценок, но и тут он делает уступки рутине, идет по проторённым дорожкам и не говорит нового слова, а заставляет только удивляться своему литературному таланту и гибкому остроумию. Быть может, это колебание между старым и новым, между осуждением отживающих идей и неспособностью вполне оторваться от них, и является причиной того пессимизма и той безысходной грусти, которыми запечатлено большинство произведений Зудермана.

Признание и память 

 Имя Германа Зудермана носила одна из улиц города Тильзита (в настоящий момент — это переулок Свободы города Советска).
 В 1993 году новый театральный сезон Тильзит-театра из Советска открылся премьерой спектакля «Бой бабочек» по одноименной комедийной пьесе (1894) Германа Зудермана.
 В 2007 году последовало большое событие в культурной жизни города Советска — на русском языке вышла книга «Литовские истории», содержащее классический и ключевой для города роман «Путешествие в Тильзит». В 2011 году последовало издание романа «Заклятие фрау Зорге»(1887), о немецком сказочном персонаже, злой ведьме, которая постоянно вмешивается в судьбу людей.
 Имя Германа Зудермана носит гимназия с преподаванием на немецком и литовском языках в Клайпеде (Литва).

Примечания

Литература 
 Л. Троцкий «Да здравствует жизнь!»

Ссылки 
 
 
 
 Литературная энциклопедия

Писатели Германии XIX века
Писатели Германии XX века
Драматурги XX века
Драматурги Германии
Похороненные на Груневальдском кладбище